Nowy Majdan peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
 Nowy Majdan, un village dans le powiat de Biłgoraj
 Nowy Majdan, un village dans le powiat de Chełm